Логвине́нко — українське прізвище, утворене від «Логвин» — народної форми канонічного імені Лонгин.

Відомі носії 

 Логвиненко Аліна Вікторівна ( 1990) — українська легкоатлетка, спринтерка, олімпійська призерка, чемпіонка Європи.
 Логвиненко Богдан Анатолійович — український письменник, журналіст, телеведучий, літературний критик, редактор, громадський діяч.
 Логвиненко Василь Васильович (1978—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Логвиненко Віталій Андрійович — український письменник.
 Логвиненко Володимир Іванович — український політик.
 Логвиненко Володимир Олексійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Логвиненко Іван Михайлович — український письменник, кандидат юридичних наук, полковник міліції, член Спілки письменників України.
 Логвиненко Леонід Андрійович (нар. 1961) — український журналіст, поет, публіцист, фотокореспондент, волонтер, викладач Харківської державної академії культури.
 Логвиненко Марина Вікторівна ( 1961) — радянська і російська спортсменка (кульова стрільба).
 Логвиненко Микола Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Логвиненко Олег Павлович (1972—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Логвиненко Олександр Володимирович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Логвиненко Олександр Олексійович (1936—2007) — український астроном, фізик. Директор Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету ім. І. Франка в 1977—2002 рр.
 Логвиненко Олексій Павлович — Герой Радянського Союзу
 Логвиненко Олексій Потапович — український перекладач з німецької та англійської.
 Логвиненко Олексій Степанович — український політик.
 Логвиненко Юрій Анатолійович — казахський футболіст.